

События 
 Консулы Гай Атилий Регул (плебей) и Гней Корнелий Блазион (патриций). Диктатор (№ 72) Квинт Огульний Галл.
 Римляне во главе с Регулом одерживают морскую победу у Тиндариды в ходе 1-й Пунической войны.
 Осаждённый царством Цинь город Ханьдань, столица царства Чжао, освобождён от осады контингентами царств Вэй и Чу, опасавшихся усиления циньского царства.

Родились 
 Аристофан Византийский — древнегреческий филолог, лексикограф, библиограф.
 Гней Сервилий Гемин — римский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Сервилиев.
 Сяо Хэ — китайский политический деятель, юрист.

Скончались 
 Бай Ци — китайский полководец царства Цинь в Период Сражающихся царств.

См. также

Примечания